Coxolico kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coxolico, Puebla, ort, Ajalpan, 
 Coxolico, Veracruz, ort, Altotonga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar